|-
| 156101 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156102 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156103 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156104 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156105 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156106 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156107 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156108 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156109 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156110 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156111 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156112 - ||  || 19 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156113 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156114 - ||  || 25 septembrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156115 - ||  || 21 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156116 - ||  || 21 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156117 - ||  || 28 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156118 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156119 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156120 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156121 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156122 - ||  || 18 septembrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156123 - ||  || 20 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156124 - ||  || 23 septembrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156125 - ||  || 25 septembrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156126 - ||  || 20 septembrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156127 - ||  || 11 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156128 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156129 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156130 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156131 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156132 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156133 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156134 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156135 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156136 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156137 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156138 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156139 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156140 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156141 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156142 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156143 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156144 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156145 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156146 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156147 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156148 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156149 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156150 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156151 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156152 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156153 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156154 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156155 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156156 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156157 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156158 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156159 - ||  || 15 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156160 - ||  || 13 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156161 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156162 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156163 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156164 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156165 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156166 - ||  || 12 octombrie 2001 || Haleakala || NEAT
|-
| 156167 - ||  || 13 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156168 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156169 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156170 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156171 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156172 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156173 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156174 - ||  || 11 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156175 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156176 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156177 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156178 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156179 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156180 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156181 - ||  || 11 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156182 - ||  || 14 octombrie 2001 || Anderson Mesa || LONEOS
|-
| 156183 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156184 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156185 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156186 - ||  || 14 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156187 - ||  || 15 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156188 - ||  || 15 octombrie 2001 || Kitt Peak || Spacewatch
|-
| 156189 - ||  || 7 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156190 - ||  || 8 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156191 - ||  || 10 octombrie 2001 || Palomar || NEAT
|-
| 156192 - ||  || 17 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156193 - ||  || 20 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156194 - ||  || 17 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156195 - ||  || 18 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156196 - ||  || 23 octombrie 2001 || Desert Eagle || W. K. Y. Yeung
|-
| 156197 - ||  || 18 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156198 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156199 - ||  || 16 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-
| 156200 - ||  || 17 octombrie 2001 || Socorro || LINEAR
|-